Giacomino – nome proprio di persona italiano maschile, diminutivo di Giacomo
 Giacomino da Ivrea – pittore italiano
 Giacomino da Verona – poeta italiano
 Giacomino – romanzo di Antonio Debenedetti